Sloterweg (Amsterdam) De middeleeuwse weg die Amsterdam met het dorp Sloten verbindt 
 Sloterweg (Haarlemmermeer) Een hoofdweg in de Haarlemmermeerpolder die naar hetzelfde dorp leidt